Лесная Поляна — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Лесная Поляна — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Лесная Поляна — посёлок в Первомайском районе Алтайского края.
 Лесная Поляна — жилой район Кемерова.
 Лесная Поляна — деревня в Щучанском районе Курганской области.
 Лесная Поляна — посёлок в Одинцовском районе Московской области.
 Лесная Поляна — посёлок в составе города Дзержинск Нижегородской области.
 Лесная Поляна — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Лесная Поляна — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области
 Лесная Поляна — посёлок в Кваркенском районе Оренбургской области.
 Лесная Поляна — посёлок в Шацком районе Рязанской области.
 Лесная Поляна — посёлок в Сызранском районе Самарской области.
 Лесная Поляна — хутор в Александровском районе Ставропольского края.
 Лесная Поляна — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Лесная Поляна — деревня в Калязинском районе Тверской области.
 Лесная Поляна — деревня в Можгинском районе Удмуртии.
 Лесная Поляна — посёлок в Старомайнском районе Ульяновской области.
 Лесная Поляна — посёлок городского типа в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Лесная Поляна — посёлок в Гайсинском районе Винницкой области.
 Лесная Поляна — село в Марковском районе Луганской области.

См. также 
 Лесные Поляны
 Подлесная Поляна
микрорайон Лесная поляна